Национальный реестр фильмов () — список фильмов, выбранных Национальным советом США по сохранности фильмов для хранения в Библиотеке Конгресса. Полномочия совета, учреждённого согласно Национальному акту по сохранению фильмов 1988 года, были подтверждены актами Конгресса 1992, 1996 и 2005 годов ().

По итогам голосования в список ежегодно вносится до двадцати пяти фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение и снятых, как минимум, за десять лет до внесения. В список могут быть включены полнометражные и короткометражные художественные, документальные и мультипликационные фильмы, любительское видео. На декабрь 2022-го года в реестре 850 фильмов.

Самый старый фильм в списке — «Ньюаркский атлет» (1891), самый новый — «» (2011). Наибольшее количество избранных фильмов, считая сериалы, снято в 1939 г. (всего 20). Промежуток между годами выхода фильма и его избрания варьируется: от 121 («Фред Отт. Чихание», избран в 2015) до минимальных 10 лет («Бешеный бык», «Делай как надо!», «Славные парни», «История игрушек», «Фарго», «», «»).

Список включённых фильмов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Библиотека Конгресса

Кинематограф США
Киноархивы США
Списки фильмов